Süden bezeichnet:

 Süden, Himmelsrichtung

Süden steht geographisch für:

 Amerikanischer Süden, Südstaaten der Vereinigten Staaten
 Département Sud, Department von Haiti
 Südbrasilien, Region in Brasilien
 Southern District, Distrikt von Botswana
 Southern District (Hongkong), Distrikt von Hongkong
 Southern Region (Malawi), Region Malawis
 Southern (Sierra Leone), Provinz in Sierra Leone
 Sud (Kamerun), Provinz in Kamerun
 Sud (NUTS-Region), Italien
 Süden (Nordstrand), Ortsteil der Gemeinde Nordstrand im Kreis Nordfriesland

Süden ist der Nachname folgender Kunstfigur:

 Tabor Süden, Romanfigur bei Friedrich Ani

Sonstiges:
 Süden – Sur, argentinischer Spielfilm von Pino Solanas (1988)
 Süden (2012) und Süden II (2019) – Alben / Musikprojekt / Tournee von Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer
 Der Süden, Erzählung von Jorge Luis Borges

Siehe auch:
 South, Southern, Sud
 Kleiner Süden, Naturraum in Chile